Károlyi steht für:
 Károlyi, ungarisches Adelsgeschlecht

Károlyi oder Karolyi ist der Familienname folgender Personen:
 Ákos Károlyi (1973–2013), ungarischer Badmintonspieler
 Alajos Károlyi (1825–1889), ungarisch-österreichischer Diplomat
 Anton Károlyi (1732–1791), ungarischer Adeliger und Feldzeugmeister

 Franz Károlyi (1705–1758), ungarischer Adeliger, Gutsbesitzer, Obergespan von Sathmar und General der Kavallerie
 Gáspár Károlyi (um 1529–1592), ungarischer Prediger und Bibelübersetzer
 George Andrew Karolyi (* 1962), kanadisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Gilles Karolyi, deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Gyula Károlyi (1871–1947), ungarischer Politiker

 Julius Károlyi (1837–1890), ungarischer Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Ladislaus Károlyi (1824–1852), ungarischer Marineoffizier
 Mihály Károlyi (1875–1955), ungarischer Politiker
 Victor Károlyi (1839–1888), ungarischer Rittergutsbesitzer und Parlamentarier 

Siehe auch:
 Károly
 Karoli
 Caroli